Een verkeersweg:
 N872 (België)
 N872 (Nederland), zie Provinciale weg 872

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing